Miejscowości w Polsce
 Orlina Duża
 Orlina Mała
 Orlina

 Potok w Rudawach Janowickich
 Orlina

 Inne
 Orlina – wieś w Czarnogórze, w gminie Nikšić